Le bluetooth, en informatique.
 Harald à la dent bleue (910 - 986), un roi du Danemark.